Georges St-Pierre, lluitador d'arts marcials mixtes del Canadà
 Guàrdia suïssa pontifícia, unitat militar encarregada de la seguretat del Papa
 Grup de Sanejament Porcí, associació de productors del sector porcí de les comarques de Lleida
 Gazeta Sporturilor, diari esportiu de més tirada de Romania
 GSP Belgrad (de l'acrònim en serbi Gradsko Saobraćajno Preduzeće), organisme administrador de la xarxa de transport públic de Belgrad, a Sèrbia
 Estadi GSP (de l'acrònim en grec Γυμναστικός Σύλλογος Παγκύπρια, transliterat Gimnastikos Sillogos Pagkipria), estadi de futbol de Nicòsia, a Xipre
 Walther GSP (de l'acrònim en alemany Gebrauchs-StandardPistole), pistola semiautomàtica per a tir esportiu fabricada a Alemanya
 Genocide Studies Program, programa de recerca sobre genocidis de la Universitat Yale
 Sistema Generalitzat de Preferències (del seu nom en anglès Generalized System of Preferences), sistema de gestió d'aranzels de l'Organització Mundial del Comerç
 GSP-55 (de l'acrònim en rus Гусеничный Самоходный Паром, transliterat Gussenitxnii Samokhodnii Parom), vehicle amfibi militar fabricat a la Unió Soviètica
 Brac alemany de pèl curt (del seu nom en anglès German Shorthaired Pointer), raça de gos de caça originària d'Alemanya
 GSP també és el codi UCI del Groupement Sportif des Pétroliers Algérie, equip ciclista d'Algèria